Lista prezydentów Etiopii:

Zobacz też
Władcy Etiopii

Bibliografia 
 Rulers.org